«Буйство смерти» () — фильм ужасов режиссёра Дэвида Блита (Новая Зеландия), снятый по сценарию, написанному им самим в соавторстве с Майклом Хитом.

Сюжет 

Доктор-маньяк ставит бесчеловечные опыты над людьми, превращая их при помощи особых уколов в безжалостных убийц. Одна из его жертв — молодой парнишка — под влиянием укола убивает собственных родителей, после чего проводит семь  долгих лет в психушке. Выйдя оттуда, он мечтает только об одном — уничтожить доктора.

Примечания 

Фильмы ужасов 1984 года
Фильмы ужасов Новой Зеландии
Фильмы ужасов Австралии
Фильмы Австралии 1984 года
Фильмы о зомби
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях